Mouse Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Mouse Island (Connecticut)
 Mouse Island (Hancock County, Maine)
 Mouse Island (Knox County, Maine)
 Mouse Island (Lincoln County, Maine)
 Mouse Island (Penobscot County, Maine)
 Mouse Island (Washington County, Maine)
 Mouse Island (York County, Maine)
 Mouse Island (New Hampshire)
 Mouse Island (Ohio)

in Bermuda:
 Mouse Island (Bermuda)

in Papua-Neuguinea:
 Mouse Island (Papua-Neuguinea), Insel der Purdy-Inseln